Mabi steht für:

 Mabi, eine Bantusprache
 Mabi (Anze), Gemeinde im Kreis Anze in der chinesischen Provinz Shanxi
 Mabi (Lianjiang), Gemeinde im Kreis Lianjiang in der chinesischen Provinz Fujian

Mabi ist der Familienname folgender Personen:
 Trésor Mputu Mabi (* 1985), kongolesischer Fußballspieler

MABI steht für:
 Malmö Anadolu Boll & Idrottsförening, ehemaliger schwedischer Sportverein, siehe FC Rosengård 1917 #Fusion mit Turk Anadolu FF

Abkürzung